Apague la luz y escuche es el nombre de

 Apague la luz y escuche, el álbum de 2016 del compositor guatemalteco Ricardo Arjona
 Apague la luz y escuche, radionovela mexicana de los años 50